Балабан може да се отнася за:

 Балабан – азербайджански духов музикален инструмент;
 Балабан – село в Гърция;
 Балабан – село в Албания;
 Балабани – село в Черна гора;